«Ри́кки-Ти́кки-Та́ви» — совместный советско-индийский односерийный художественный фильм, снятый в 1975 году режиссёром Александром Згуриди по мотивам одноимённого рассказа Редьярда Киплинга.

Сюжет 
Действие фильма происходит в джунглях Индии. Там расположено бунгало лесничего Роберта Лоусона. Его сын по имени Тедди гуляет по лесу со своим другом, мальчиком-индусом по имени Джон. Вместе они плавают по озеру в лодке из тростника, наблюдают за окружающими их животными, которых очень много в джунглях. Но неожиданно пришла гроза, которая заставила ребят спрятаться вблизи берега. Оттуда они наблюдали за тем, как очень сильное течение уносит разных животных, которые тщетно сопротивляются бурному потоку. Одного зверька — мангуста — спасает Тедди, бросившись в бурный поток, несущий с собой стволы деревьев, ворочающий камни. Но этот смелый поступок дорого обошёлся мальчику: из-за ушиба спины он перестал ходить.

В ролях 
 Алексей Баталов — Роберт Лоусон, лесничий, отец Тедди
 Маргарита Терехова — Маргарет Лоусон, его жена, мать Тедди
 Игорь Алексеев — Тедди, сын
 Сандин Вишну — Джон, друг Тедди
 Сурендра Сури — Бернард Чибнелл
 Владимир Васильев — Эдгар, врач

Озвучивание 
 Андрей Миронов — Рикки-Тикки-Тави
 Вера Алтайская — птица Дарзи
 Юрий Пузырёв — Наг
 Ирина Карташёва — Нагайна

Съёмочная группа 
 Авторы сценария: Александр Згуриди, Нана Клдиашвили
 Режиссёр-постановщик: Александр Згуриди
 Главный художник: Пётр Пашкевич
 Композитор: Альфред Шнитке
 Научный консультант: Николай Дроздов
 Ода на стихи Р. Киплинга в переводе С. Маршака (в титрах не указан)

Ссылки 
 Фильм на сайте КиноТеатр. Ру

Фильмы Александра Згуриди
Фильмы Наны Клдиашвили
Фильмы СССР 1975 года
Семейные фильмы Индии
Экранизации произведений Редьярда Киплинга
Фильмы студии «Центрнаучфильм»
Фильмы о животных
Фильмы о говорящих животных
Совместные фильмы СССР-Индии
Фильмы об Индии
Фильмы Индии 1975 года
Фильмы о детях